Mellitidae är en familj av sjöborrar. Mellitidae ingår i ordningen Clypeasteroida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mellitidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Mellitidae